Comin' Round the Mountain – film del 1936 diretto da Mack V. Wright
 Comin' Round the Mountain – film del 1940 diretto da George Archainbaud
 Comin' Round the Mountain – film del 1951 diretto da Charles Lamont